.357 Magnum, een revolverpatroon
 .44 Magnum, een revolverpatroon 
 Magnum (band), een rockband
 Magnum (energiecentrale)
 Magnum (ijs), een ijsje van Ola
 Magnum (inhoudsmaat), een fles met een inhoud van 1,5 liter
 Magnum (Lordi), de ex-basgitarist van de band Lordi
 Magnum opus, het grootste of belangrijkste werk van een componist of auteur
 Magnum Photos, een vooraanstaand fotoagentschap
 Magnum, P.I., een Amerikaanse televisieserie
 Magnum P.I. (televisieserie uit 2018), een Amerikaanse reboot van de bovenstaande televisieserie 
 Hallertauer Magnum, een hopvariëteit
 Rayton Fissore Magnum, een Italiaanse luxe SUV uit 1985 van Rayton Fissore